Arcimboldi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovan IV. Arcimboldi
 Giovanni Arcimboldi (1430–1488), italienischer Bischof und Kardinal
 Giovanni Angelo Arcimboldi (1485–1555), Bischof von Novara und Erzbischof von Mailand
 Guidantonio Arcimboldi († 1497), Militär und Erzbischof von Mailand 
 Guido Antonio Arcimboldi, Erzbischof
 Ottaviano Arcimboldi

Unternehmen:

 Teatro Arcimboldi Milano (TAM), Theater in Mailand, Italien

Siehe auch:
 Arcimboldo